La Route nationale 91 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 91 en Algérie ;
 Route nationale 91 en Belgique ;
 Route nationale 91 en Estonie ;
 Route nationale 91 en France métropolitaine (devenue route départementale 1091) ;
 Route nationale 91 en Italie.

Voir aussi